Примера Дивисьон 1958 () — 28-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Таблица вылета

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1958 на rsssf.com

1958
Аргентина
1958 год в Аргентине